Arapaho — povo indígena
 Arapaho (Oklahoma)
 Arapahoe (Carolina do Norte)
 Arapahoe (Nebraska)
 Arapahoe (Wyoming)

Desambiguações de topônimos